Helena Rakoczy – ginnasta polacca
 Paweł Rakoczy – giavellottista polacco
 Tadeusz Rakoczy – vescovo cattolico polacco